Itambé kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itambé, Bahia, ort och kommun, 
 Itambé (kommun i Brasilien, Paraná), 
 Itambé (kommun i Brasilien, Pernambuco), 

Robotskapade Brasilienförgreningar